Panini kan avse:
Panini (vetenskapsman) (500-talet f.Kr.) – en indisk grammatiker
Panini (smörgås) – en sorts italiensk smörgås
Panini SpA – ett italienskt företag som tillverkar klistermärken ämnade för samlare
Panini (låt) – en hiphop-låt från 2019 av den amerikanska rapparen Lil Nas X